David Huff (1984-), joueur américain de baseball
David Huff (1961-), musicien, batteur, songwriter et producteur américain ; notamment batteur du groupe Giant
David Huff (1987-), danseur américain (High School Musical)